55-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві у червні 1986 року.

Загальна інформація про турнір 
Категорія турніру — V (середній рейтинг учасників — 2363 очка).

Фінальний турнір чемпіонату України 1986 року проходив за коловою системою за участі 16 шахістів.

Набравши 11 очок з 15 можливих (+7-0=8) чемпіоном України втретє став Володимир Маланюк.

Друге місце посів Юрій Круппа (10 очок), третє — Ігор Новіков (9½ очок).

Зі 120 зіграних на турнірі партій  — 57 закінчилися перемогою однієї зі сторін (47,5%), внічию завершилися 63 партії.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
 Партії чемпіонату

1986 у шахах
1986 в українському спорті
Червень 1986
Чемпіонати УРСР із шахів